Ženská dvouhra Tashkent Open 2016 probíhala na přelomu září a října 2016. Do singlové soutěže tsškentského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Nao Hibinová.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená 24letá Češka Kristýna Plíšková, jež ve finále zdolala japonskou turnajovou čtyřku Nao Hibinovou po třísetovém průběhu 6–3, 2–6 a 6–3. Na okruhu WTA Tour si připsala premiérový singlový titul, když na něm poprvé postoupila do čtvrtfinále. Celkem desetkrát za sebou přitom od dubna 2016 nepřešla přes úvodní kolo turnajů WTA Tour, z toho třikrát dohrála ještě v kvalifikaci. V následném vydání žebříčku WTA z 3. října 2016 se posunula ze 100 na 66. místo, čímž vylepšila kariérní maximum o sedmnáct příček.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tashkent Open
WTA Tour 2016